Платформа 1074 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на електрифікованій лінії Синельникове I — Запоріжжя I між станціями  (7 км) та  (7 км). Розташований у селі Значкове Запорізького району Запорізької області. Поруч із зупинним пунктом розташовані населенні пункти Роздолля, Резедівка.

Пасажирське сполучення 
На зупинному пункті 1074 км зупиняються приміські електропоїзди спооученням Запоріжжя — Синельникове I / Дніпро-Головний.

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху приміських поїздів на сайті Придніпровської залізниці 
 

Транспорт Запорізького району
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Запорізької області